Але се може односити на:

Але (Арјеж)
Але (Ардени)
Але (Де Севр)
Але (Гар)
Але (Мен и Лоара)
Але су ле Кот
Брузе лез Але